Tetracoccosporium är ett släkte av svampar. Tetracoccosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetracoccosporium